

Ворнічень () — комуна у повіті Ботошані.
 Ворнічень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Ворнічень.

Ворнічень () — село у Страшенському районі.